Port Elgin ist der Name folgender Orte in Kanada:

 Port Elgin (New Brunswick) im Westmorland County
 Port Elgin (Ontario) im Bruce County